O calendário dariano é um calendário designado para servir as necessidades de uma futura colonização no planeta Marte. Foi criado pelo engenheiro aeroespacial e cientista político Thomas Gangale  em 1985 e nomeado em honra do seu filho Darius.

Duração do ano e intercalação 
Este calendário é construído a partir de dois períodos básicos, nomeadamente o dia solar (que em Marte normalmente é denominado sol) e o ano equinocial vernal marciano, que é ligeiramente diferente do ano tropical. O sol tem a duração de 24 horas 39 minutos e 25,244 segundos e o ano equinocial vernal marciano tem a duração de 668,5907 sóis. A fórmula de intercalação básica mais aproximada consiste em seis anos de 669 sóis (bissextos) alternados com quatro anos comuns de 668 sóis em cada década marciana.

Início do Ano 
O início do ano marciano coincide com o equinócio correspondente ao início da Primavera no hemisfério Norte do planeta. Marte tem uma inclinação do eixo semelhante à da Terra, indiciando a existência de estações do ano semelhantes às existentes na Terra. Outro factor, é a variação da distância de Marte ao Sol, dada a grande excentricidade da sua órbita. Este último efeito, negligenciável na Terra, amplifica os efeitos das estações num hemisfério e mascara-o no outro.

Aspecto do calendário 
O ano é dividido em 24 meses de 27 ou 28 sóis. Os 6º, 12º e 18º meses têm 27 sóis. O 24º e último mês terá 27 sóis nos anos comuns e 28 nos anos bissextos. Os restantes meses têm 28 sóis.

O calendário mantém uma semana de sete sóis, mas a semana reinicia no primeiro sol de cada mês, provocando, assim, a omissão de um sol no fim de mês de 27 sóis. Existem várias alternativas para nomear o sóis, uma das quais idêntica à nomenclatura dos dias terrestres. Sendo assim, em Português, os sóis poderão ter os mesmos nomes que os dias da semana na Terra. Também existem várias sugestões para os nomes dos meses. Uma dela consiste nos nomes das constelações do Zodíaco em Latim alternadas com o nome das mesmas constelações em Sânscrito.

O último sol de Vrixica é o dia intercalar e só ocorre nos anos bissextos.

Pontos de discórdia 
Não existe consenso quanto à época, ou seja, qual o momento histórico, a partir do qual se começa a contar o tempo. A primeira proposta foi 1975, que foi o ano da primeira descida com sucesso de uma sonda pertencente ao Programa Viking. Outro acontecimento sugerido foi 1609 que coincidiu com as primeiras observações que Galileu Galilei fez do planeta Marte. Outra opção, ainda indefinida, poderá ser a chegada da primeira missão tripulada a Marte.

A nomenclatura dos meses e dos dias da semana também tem sido sujeita a disputa. Assim, têm sido sugeridos outras versões do calendário dariano, onde são usadas outras nomenclaturas.

Devido a motivos de ordem religiosa, também poderá não ser aceitável a ruptura do ciclo de semanas de sete dias no fim dos meses com 27 sóis. Para resolver este último problema Gangale sugeriu um novo calendário, onde a sequência dos dias da semana não era interrompido. (Martiana Calendar)

Ligações externas 
 

Marte
dariano